De Havilland Tiger Moth steht für:

 De Havilland DH.71 Tiger Moth
 De Havilland DH.82 Tiger Moth